Hugh Stewart (1861-1933), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 Hugh Fraser Stewart (1863-1948), professeur britannique, spécialiste de l'augustinisme et du jansénisme
 Hugh Alexander Stewart (1871-1956), homme politique canadien en Ontario
 Hugh Stewart (1910-2011), producteur et monteur britannique
 Hugh Stewart (tennis), joueur de tennis américain